Le comté d'Edgecombe, un comté de la Caroline du Nord.
 Marietta Edgecombe, un personnage de l'univers de Harry Potter.